Josh Adams (n. 1993) – cestista statunitense
 Joshua Huw Adams, detto Josh (n. 1995) – rugbista a 15 gallese